Сумах китайский, или сумах яванский () — растение семейства Сумаховые, вид рода Сумах, произрастающее в Китае, Японии, Корее, Лаосе, Северном Вьетнаме, Индии (на склонах Гималаев) и на Гавайских островах. Растение культивируется в пределах своего ареала.

Биологическое описание
Это — кустарник или небольшое дерево с очередными непарноперистыми листьями и яйцевидными листочками. Листочки у верхушки заострённые, по краям пильчатые, снизу мягко-волосистые. Черешки с крылатыми отростками.

Сырьё
Используемым сырьём служат так называемые «китайские галлы». Свежесобранные галлы представляют собой лёгкие, более или менее рогатые, светло-бурые наросты длиной до 6 см и шириной 2-2,5 см, при толщине стенок всего около 1-2 мм. Они внутри полые, с блестящей внутренней поверхностью. Собранные галлы обрабатывают водяным паром, после чего высушивают.

Химический состав
Галлы этого растения содержат 50-80% галотанина.

Использование
Галлы являются промышленным сырьём для производства танина и его препаратов.

Классификация

Разновидности 
На основе базы данных The Plant List:

Примечания

Литература 
 Муравьёва Д. А. Фармакогнозия. — М.: Медицина, 1978. — 656 с.
 Муравьёва Д. А. Тропические и субтропические лекарственные растения. — М.: Медицина, 1983. — 336 с.

Ссылки 

Анакардиевые
Флора Евразии